Berrocalejo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Berrocalejo (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Berrocalejo (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar